Malīj Maḩalleh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Malīj Maḩalleh (ort, lat 36,86, long 50,76), Mazandaran, 
 Malīj Maḩalleh (ort, lat 36,79, long 50,81), Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar